

Patronyme

 Alexandre Fichet (1799-1862), inventeur français,
 Guillaume Fichet (1433 - c1480), un humaniste français,
 Jean-Luc Fichet (1953-), un homme politique français, sénateur du Finistère,
 Pierre Fichet (1927-2007), un peintre contemporain français.

Divers
 Fichet-Bauche, entreprise française faisant partie du groupe Fichet Group
 Fichet Serrurerie Bâtiment, entreprise française devenue Assa Abloy Côte Picarde, du groupe suédois Assa Abloy spécialisée dans les solutions de sécurité contre le cambriolage (portes blindées, serrures et cylindres de haute sûreté).
Patronyme français